150 км, 150-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.;

150 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 682612.

150 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога, республика Башкортостан. Код 652710.. Код 652710.
 150 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Курганская область. Код 827513.. Код 827513.
 150 км — пост, Дальневосточная железная дорога (Приморский край). Код 987553.
 150 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Пензенская область). Код 607823.
 150 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Пермский край). Код 765232.
 150 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код 024518.

150 км — путевой пост, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 465314

Примечания